Goat Island („Ziegeninsel“) ist der Name folgender Inseln:

 Goat Island (Barbuda), Nordteil der Karibikinsel Barbuda, Antigua und Barbuda

 Goat Island (Bermuda), Bermuda

 Goat Island (Queensland), Teil der Whitsunday Islands, Australien
 Goat Island (New South Wales) im Port Jackson, Sydney, Australien
 Goat Island (Kokosinseln), eine der Kokosinseln, Australien

 Goat Island (Nordirland) in Lower Lough Erne
 Goat Island (Cliffs of Moher) bei den Cliffs of Moher im County Clare, Irland
 Goat Island (Cork) am Eingang der Roaringwater Bay im County Cork, Irland

 Goat Island (Neufundland und Labrador), Kanada
 Goat Island (Ontario), Kanada

 Goat Island (Marshallinseln) im Wotje-Atoll der Marshallinseln

 Goat Island (Auckland) vor der Nordinsel Neuseelands
 Goat Island (Otago) vor der Südinsel Neuseelands
 Goat Island (Southland) im Paterson Inlet/Whaka a Te Wera auf Stewart Island, Neuseeland 
 Takangaroa, Neuseeland (der frühere Name)

 Goat Island (Tobago) vor Little Tobago, Trinidad and Tobago

 Goat Island (Coosa County, Alabama), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Cullman County, Alabama), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Marshall County, Alabama), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Mobile County, Alabama), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Shelby County, Alabama), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Cleburne County, Arkansas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Crittenden County, Arkansas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Desha County, Arkansas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Connecticut), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Hillsborough County, Florida), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Volusia County, Florida), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Camden County, Georgia), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Dougherty County, Georgia), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Elbert County, Georgia), Vereinigte Staaten
 Mokuʻauia auf Hawaii, Vereinigte Staaten
 Goat Island (Canyon County, Idaho), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Cassia County, Idaho), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Power County, Idaho), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Mendocino County, Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Napa County, Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Goat Island (San Diego County, Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Solano County, Kalifornien), Vereinigte Staaten
 Yerba Buena Island, San Francisco Bay, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Goat Island (St. Mary Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Goat Island (St. Tammany Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Vermilion Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Webster Parish, Louisiana), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Cumberland County, Maine), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Sagadahoc County, Maine), Vereinigte Staaten
 Goat Island (York County, Maine), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Maryland), Talbot County, Vereinigte Staaten
 Goat Island (Plymouth County, Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Worcester County, Massachusetts), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Jackson County, Michigan), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Mackinac County, Michigan), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Minnesota), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Harrison County, Mississippi), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Tishomingo County, Mississippi), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Missouri), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Nebraska), Vereinigte Staaten
 Goat Island (New Hampshire), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Greene County, New York), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Niagara County, New York), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Saratoga County, New York), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Carteret County, North Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Currituck County, North Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Dare County, North Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Pasquotank County, North Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Cotton County, Oklahoma), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Delaware County, Oklahoma), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Johnston County, Oklahoma), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Clackamas County, Oregon), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Columbia County, Oregon), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Curry County, Oregon), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Rhode Island), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Beaufort County, South Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Charleston County, South Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Cherokee County, South Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Chester County, South Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Clarendon County, South Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Georgetown County, South Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Horry County, South Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (York County, South Carolina), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Clay County, Tennessee), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Hardeman County, Tennessee), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Lincoln County, Tennessee), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Meigs County, Tennessee), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Obion County, Tennessee), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Baylor County, Texas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Brown County, Texas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Galveston County, Texas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Hall County, Texas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Hardin County, Texas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Harris County, Texas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Marion County, Texas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Orange County, Texas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Stephens County, Texas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Tarrant County, Texas), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Campbell County, Virginia), Vereinigte Staaten
 Goat Island (King George County, Virginia), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Cowlitz County, Washington), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Grant County, Washington), Vereinigte Staaten
 Goat Island (Skagit County, Washington), Vereinigte Staaten

 Goat Island (Pembroke), eine Bermuda-Insel, Vereinigtes Königreich 
 Goat Island (Saint George’s), eine Bermuda-Insel, Vereinigtes Königreich 

 Goat Island (Vanuatu), Namensvariante von Vete Manung, Vanuatu

Siehe auch:
 Little Goat Island
 Pulau Kambing (indonesisch)
 GOAT